Атојак има више значења:

 Атојак (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Атојак (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Атојак (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Атојак (Атојак, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Атојак (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атојак (Атојак, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику